Bathhouse Betty er et album af Bette Midler udgivet i 1998.

Spor 

 Song of Bernadette
 I'm Beautiful
 Lullaby in Blue
 Ukelele Lady
 I'm Hip
 I Sold My Heart to Junkman
 One Monkey Don't Stop no Show
 Boxing
 Big Socks
 How Love Moves
 My One True Friend
 Laughing Matters

Album fra 1998